El término Buchs puede referirse a:

Buchs, comuna suiza del cantón de Argovia.
Buchs, comuna suiza del cantón de Lucerna.
Buchs, comuna suiza del cantón de San Galo.
Buchs, comuna suiza del cantón de Zúrich.